Большая Талица — деревня в составе Шангского сельского поселения Шарьинского района Костромской области России.

География 
Расположена в центре района, у речки Большая Шанга.

История 
Согласно Спискам населенных мест Российской империи в 1872 году деревня Талица большая относилась к 3 стану Ветлужского уезда Костромской губернии. В ней числилось 11 дворов, проживало 55 мужчин и 53 женщины.

Согласно переписи населения 1897 года в деревне проживало 185 человек (64 мужчины и 121 женщина).

Согласно Списку населенных мест Костромской губернии в 1907 году деревня относилась к Николо-Шангской волости Ветлужского уезда Костромской губернии. По сведениям волостного правления за 1907 год в деревне числился 41 крестьянских дворов и 242 жителя. Основным занятием жителей деревни был лесной промысел.

Население

Примечания 

Населённые пункты Шарьинского района